Pontotoc County er navnet på 2 counties i USA:

 Pontotoc County, Mississippi
 Pontotoc County, Oklahoma